Половецкий — населённые пункты, фамилия:

 Половецкий — посёлок в Новосильском районе Орловской области России.
 Половецкий — исчезнувший посёлок в Трубчевском районе Брянской области.

 Половецкий (Половецкая) (, , ) — белорусская, польская, русская, украинская фамилия.

Другое 
 Половецкий — язык половцев (куманов, западных кыпчаков).

См. также 
 Половецкая земля — административно-территориальная единица Украинской народной республики в 1918 году
 Половецкие войны — военные конфликты между Киевской Русью и половецкими племенами
 Половецкие пляски — балетный фрагмент оперы «Князь Игорь» композитора А. П. Бородина
 Половецкие каменные бабы — памятники сакрального искусства половцев (кипчаков) IX—XIII вв.
 Половцы — кочевой тюркоязычный народ
 Половецкое
 Половецкая степь
 Половец

Примечания